Vesterlund kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vesterlund (Lønne Sogn) – en bebyggelse i Lønne Sogn
 Vesterlund (Nordborg Sogn) – en bebyggelse i Nordborg Sogn
 Vesterlund (Orte Sogn) – en bebyggelse i Orte Sogn
 Vesterlund (Seem Sogn) – en bebyggelse i Seem Sogn
 Vesterlund (Vester Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Sogn